Jesi steht für:

 Jesi, Stadt in der Provinz Ancona, Region Marken, Italien
 Bistum Jesi, italienisches Bistum
 Verdicchio dei Castelli di Jesi, italienischer Weißwein
 Die Nacht von Jesi, Roman von Peter Berling aus dem Jahr 1994

Jesi ist der Familienname folgender Personen:

 Furio Jesi (1941–1980), italienischer Germanist, Mythenforscher und Autor
 Samuele Jesi (1786/1788–1853), italienischer Kupferstecher und Lithograf